Harris Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Harris Airport (Maryland)
 Harris Airport (Iredell County, North Carolina)
 Harris Airport (Martin County, North Carolina)
 Harris Airport (Pennsylvania)
 Harris Airport (Virginia)
 Harris Airport (Lewis County, Washington)
 Harris Airport (Spokane County, Washington)